Матвеевцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Матвеевцы — хутор в Миорском районе Витебской области.
 Матвеевцы — агрогородок в Волковысском районе Гродненской области.

Украина 
 Матвеевцы — село в Шумском районе Тернопольской области.